Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Italiacom Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a negyedik kiemelt Anabel Medina Garrigues volt, aki már az első körben elbúcsúzott a versenytől, mivel két játszmában vereséget szenvedett a szabadkártyás Maria Elena Camerintől. A tornagyőzelmet – játszmavesztés nélkül – az olasz Sara Errani szerezte meg, a döntőben 6–1, 6–3-ra legyőzve a nyolcadik kiemelt Barbora Záhlavová-Strýcovát.

Errani összességében a hatodik, ebben az esztendőben a negyedik egyéni diadalát aratta Acapulco, Barcelona és Budapest után, így ő lett az első olasz játékos, aki négy tornagyőzelemig jutott ugyanabban a szezonban. A korábbi rekord a 2011-ben három versenyt megnyerő Roberta Vinci nevéhez fűződött.

Záhlavová-Strýcová a harmadik döntőjét érte el, ezek közül egyet tudott megnyerni: 2011-ben Québecben győzött, 2010-ben pedig Szávay Ágnestől kapott ki Prágában.

Kiemeltek

 'Sara Errani (győztes)
 Roberta Vinci (második kör)
 Julia Görges (negyeddöntő)
 Anabel Medina Garrigues (első kör)

<li>  Carla Suárez Navarro (negyeddöntő)
<li>  Polona Hercog (első kör)
<li>  Alizé Cornet ''(második kör)
<li>  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(döntő)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Sara Errani
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Gallovits-Hall Edina
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Nastassja Burnett
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Patricia Mayr-Achleitner
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Alexandra Cadanțu
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Kiki Bertens
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Mariana Duque Mariño
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Alizé Cornet
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Maria Elena Camerin
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Anastasia Grymalska
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Julija Putinceva
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Domínguez Lino
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Irina-Camelia Begu| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=7| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Polona Hercog
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=68
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Sara Errani| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Patricia Mayr-Achleitner
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Alexandra Cadanțu| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=6| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Alizé Cornet
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Maria Elena Camerin
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= L Domínguez Lino
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Irina-Camelia Begu| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Sara Errani| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Alexandra Cadanțu
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Irina-Camelia Begu| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Sara Errani| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Irina-Camelia Begu
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Estrella Cabeza Candela (feljutott)
  Dia Evtimova (feljutott)
  Olga Pucskova (második kör)
  Tamaryn Hendler (első kör)

<li> Petra Rampre (első kör)
<li> Mădălina Gojnea (második kör)
<li> Sacha Jones (harmadik kör, szerencsés vesztes)
<li> Tereza Mrdeža (harmadik kör)

Főtáblára jutottak

  Estrella Cabeza Candela
 ''' Dia Evtimova

<ol start="3">
 ''' Marosi Katalin
  Valentina Ivahnenko
</ol>

Szerencsés vesztes Sacha Jones''' (Agnieszka Radwańska visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E